Шёлковое — топоним:

Украина 
 Шёлковое — посёлок,  Бердянськ город,  Запорожская область
 Шёлковое — село,  Барышевский район,  Киевская область